Quinto Minucio Termo (console 193 a.C.)
Quinto Minucio Termo (propretore), tribuno della plebe nel 64 a.C., governatore dell'Asia dal 52 al 50 a.C..